Серге́й Гео́ргиев:
 Георгиев, Сергей (род. 1991) — молдавский футболист.
 Георгиев, Сергей Георгиевич (род. 1954) — российский детский писатель.